Le Pays de Figeac du Ségala au Lot Célé désigne un pays, au sens de l'aménagement du territoire, situé à cheval entre les départements du Lot et de l'Aveyron, dans la région Midi-Pyrénées.

Reconnu en , le territoire du Pays de Figeac s'étend sur  et regroupe notamment les communes de Figeac, Lacapelle-Marival, Cajarc, Bagnac-sur-Célé, Latronquière et Capdenac Gare.

Le Pays de Figeac 

Situé entre la Dordogne, les massifs volcaniques de l'Auvergne, les hauteurs du Cantal, le grand Causse de Gramat et l’Aveyron, le Pays de Figeac est composé de 73 communes regroupant 40432 habitants. Ce territoire, qui s’appuie sur une entité urbaine forte qu’est Figeac, est constitué de pôles ruraux ainsi que d’un maillage dense de hameaux et de bourgs, qui font de ce Pays un territoire favorable à l’accueil de la population.

Le Pays de Figeac regroupe trois communautés de communes :
 Figeac-Communauté
 la Communauté de communes du Haut-Ségala
 la Communauté de communes Causse Ségala-Limargue

Il faut y a jouter une commune isolée, Montbrun (ainsi que Asprières, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac dans l'Aveyron), ce qui fait un total de 73 communes.

Activité Économique 
La grande diversité de paysages fait du Pays de Figeac un carrefour biologique qui a favorisé le développement d’une agriculture de qualité où dominent aujourd’hui trois systèmes de production, l'élevage de bovins viande et mixte, l'élevage d'ovins et la polyculture.

Les activités industrielles s’articulent autour de filières spécialisées, avec un fort potentiel industriel organisé autour de l’industrie aéronautique et de la mécanique. On retrouve également la filière agro-alimentaire et la transformation du bois (menuiserie industrielle, ameublement, charpente, parquet panneau).

Annexes

Bibliographie 
 Pays de Figeac. Paysages & architectures, Journée d'échange du réseau Esprit Lot, CAUE du Lot, 2014 (lire en ligne)

Liens externes 
 Site officiel du Pays de Figeac
 Portail touristique du Pays de Figeac

Pays de la région Occitanie
Figeac
Lot